Скопление Печи, находящееся на расстоянии примерно 62,0 млн световых лет (19,0 Мпк), является вторым по количеству членов скоплением галактик в пределах 100 миллионов световых лет, хотя оно намного меньше, чем скопление в Деве. Оно находится почти целиком в созвездии Печь, лишь южная часть скопления попадает в созвездие Эридан. Скопление может быть связанным с соседней группой Эридана. Несмотря на сравнительно малые размеры этого скопления галактик, Скопление Печи является ценным источником информации об эволюции таких скоплений, показывая последствия слияния подгруппы с основной группой, что в свою очередь даёт информацию о соответствующих галактических надструктурах. В центре скопления находится галактика NGC 1399 Другие важные члены кластера: NGC 1427A и NGC 1404.

Таблица ниже состоит из следующих столбцов:
 Обозначение галактики.
 Прямое восхождение для эпохи 2000,0.
 Склонение для эпохи 2000,0.
 Визуальная звёздная величина галактики.
 Тип галактики: E = эллиптическая, S0 = линзовидная, Sa, Sb, Sc, Sd = спиральная, SBa, SBb, SBc, SBd = спиральная с перемычкой, Sm, SBm, Irr = неправильная.
 Угловой диаметр галактики (угловых минут).
 Диаметр галактики (тысяч световых лет).
 Скорость удаления галактики относительно реликтового излучения (км/с).

См. также 
 Список скоплений галактик
 Скопление Волос Вероники
 Скопление Эридана
 Скопление Наугольника
 Скопление Девы

Примечания

Ссылки 
 

Печь (созвездие)
S0373